Vrbani (Zagreb) - wijk in Zagreb, Kroatië
 Vrbani (Vižinada) - plaats in de provincie Istrië, Kroatië